Lumbeck bezeichnet:

 den Buchhändler Emil Lumbeck (1886–1979)
 die von ihm entwickelte Kaltklebetechnik, das Lumbecken, siehe Klebebindung